Альвито () — город в Италии, расположен в регионе Лацио, подчинён административному центру Фрозиноне (провинция).

Население составляет 3 032 человека, плотность населения составляет 58 чел./км². Занимает площадь 52 км². Почтовый индекс — 3041. Телефонный код — 00776.

Покровителем города почитается святой мученик , празднование в первый вторник после Троицы.

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Италии